Ланцо-д’Интельви () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо, на границе с Швейцарией.

Население составляет 1304 человека (2008 г.), плотность населения составляет 130 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 22024. Телефонный код — 031.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Телефон: 031 840132

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/